A atual família real romena (da Roménia, anteriormente chamada de Hohenzollern-Sigmaringen), é parte integrante da Casa da Romênia, consiste na família do ex-rei Miguel I. Há também um ramo rival que descende do meio-irmão de Miguel, Carol Mircea Hohenzollern (também conhecido como "Carol Mircea Grigore da Roménia", al României em romeno, em seu certificado romeno de nascimento), cujos membros não são reconhecidos como parte da família real por Miguel, além de seus títulos de romenos.

Membros

 SAR a princesa herdeira MargaridaSAR o príncipe Radu (marido de Margarida)

SAR a princesa Helena
SAR a princesa Irina
SAR a princesa Sofia
SAR a princesa Maria

Membros colaterais 
Alexander Philips Nixon McAteer (marido de Elena)
Nicholas Medforth-Mills (filho da princesa Helena, perdeu o título de príncipe e os direitos reais)
Elizabeth Karina de Roumanie Medforth-Mills (filha da princesa Helena. Será, de acordo com as regras aprovadas pelo Rei Miguel em 2007, a herdeira ao trono, após sua tia Margarida e sua mãe, a princesa Helena)
John Wesley Walker (segundo marido de Irina)
Michael de Roumanie Kreuger (filho de Irina com John Kreuger, seu primeiro marido) 
Angelica de Roumanie Kreuger (filho de Irina com John Kreuger, seu primeiro marido) 
Alain Biarneix (marido da princesa Sophie)
Elisabeth-Maria de Roumanie Biarneix (filha da princesa Sophie)

Inicialmente, os filhos da princesa Helena e as princesas Sofia e Maria não tinham direito ao trono romeno, de acordo tanto com a constituição real, a última de 1923, e a lei do último estatuto da casa real romena datada de 1884. 

No entanto, em 30 de dezembro de 2007, em uma cerimônia privada, o rei Miguel assinou um novo estatuto, eminentemente simbólico na ausência de sua aprovação pelo parlamento, solicitada pelo próprio Michael, em uma tentativa de substituir a lei 1.884 do estatuto. Através do novo estatuto, chamado "Regras Fundamentais da Família Real da Roménia", Miguel incluiu seus netos na linha de sucessão ao trono e à chefia da Casa Real e explicitamente proibiu na sucessão qualquer príncipe estrangeiro pertencente a qualquer outra casa real ou casa principesca. 

Na mesma ocasião, ele pediu ao parlamento romeno para mudar a lei sálica, caso considere a restauração da monarquia. Através do mesmo ato, Miguel também designou Nicholas Medforth-Mills como membro da família real e o nomeou "Príncipe da Roménia", com o estilo de "Alteza Real", estilo este que se tornaria eficaz em seu 25º aniversário, em 1 de abril de 2010, ou mediante a morte de Miguel, o que ocorresse primeiro. Nas novas regras também se dicidiu que crianças ou consortes dos membros da família real da Romênia que não tenham um título real, não são mais reconhecidos como membros da família real, mas apenas como membros da família do rei Miguel I e ​​da Casa Real.

Em 2015, Miguel tirou de Nicholas o título de príncipe e o tratamento de Alteza Real, além de excluí-lo da linha de sucessão. Em 2017, através de um comunicado, soube-se o motivo. De acordo com a mãe de Nicholas, a princesa Helena, Miguel havia ficado "profundamente triste" pelo neto "não ter feito nada para esclarecer a paternidade da sua suposta filha, uma menina de quase dois anos". "Isso mostra uma inaceitável falta de responsabilidade".

Família de Carol Mircea Hohenzollern 
Carol Mircea era o filho do rei Carol II da Roménia e da sua primeira esposa Zizi Lambrino. Embora Carol Mircea tenha nascido após a anulação do casamento dos seus pais, ganhou processos judiciais em Portugal, França e Romênia reconhecendo-o como um filho legítimo de Carol II. Paul-Philippe Hohenzollern se opõe à decisão do rei de Michael para quebrar os laços com a Casa de Hohenzollern. 
Paul-Philippe Hohenzollern (nascido em 1948), filho de Carol Mircea Hohenzollern
Lia-Geórgia Hohenzollern (Triff née) (nascido em 1949), esposa de Paul
Carol Ferdinand al Romanai (nascido em 2010), filho de Paul
Alexander Hohenzollern (nascido em 1961), filho de Carol Mircea Hohenzollern

Ligações externas 
Página oficial da família real romena
Website do príncipe Paul da Roménia
História real da Roménia

Famílias reais da Europa